

Nom commun 
Le compère et la commère sont les deux principaux personnages dans une revue.

Patronyme 
Hervé Commère
Jean Commère